Enrico Nistri (1953) – giornalista, storico e scrittore italiano;
 Giovanni Nistri (1815-1884) – chirurgo italiano;
 Giovanni Nistri (1956) – generale italiano, nominato Comandante generale dell'Arma dei carabinieri nominato nel 2017;
 Umberto Nistri (1895-1962) – aviatore, militare e imprenditore italiano;
 Roberto Nistri (1947) – storico, giornalista, filosofo e scrittore italiano;
 Roberto Nistri (1958) – ex terrorista italiano.